6-й Чемпионат Европы по гандболу среди мужчин прошёл с 22 января по 1 февраля 2004 года в четырёх городах Словении. Чемпионом Европы впервые в истории стала сборная Германии.

Отборочные игры 
Матчи проходили со 2 января по 22 июня 2003 года. От отборочных игр были освобождены сборная Словении на правах команды, представляющей страну-организатора чемпионата, сборная Швеции как победитель предыдущего чемпионата Европы, а также сборные Германии, Дании, Исландии и России, занявшие места со 2-го по 5-е на ЕВРО-2002.

Квалификационный турнир проводился в два этапа. Сразу со второго этапа борьбу за выход в финальную стадию чемпионата повели 8 сборных: Венгрия, Испания, Польша, Португалия, Сербия и Черногория, Франция, Хорватия как финалисты чемпионата мира-2003, а также сборная Чехии как лучшая команда ЕВРО-2002 среди тех, кто не отобрался затем в финальную стадию чемпионата мира-2003.

Групповой этап

Стыковые матчи

Финальный турнир

Арены 

 Любляна — Hala Tivoli (7000)
 Целе — Dvorana Zlatorog (4620)
 Веленье — Prenovljena Rdeča Dvorana (4000)
 Копер — Dvorana Bonifika (2164)

Первый групповой этап

Группа А (Веленье) 

22 января

24 января

25 января

Группа B (Любляна) 

22 января

24 января

25 января

Группа C (Целе) 

22 января

23 января

25 января

Группа D (Копер) 

22 января

23 января

24 января

25 января

Второй групповой этап 
На втором этапе учитывались результаты матчей первого раунда со сборными, которые не выбыли из соревнований. В таблицах эти результаты показаны курсивом.

Группа I (Целе) 

27 января

28 января

29 января

Группа II (Любляна) 

27 января

28 января

29 января

Классификационные матчи (Любляна)

За 7-е место 
31 января

За 5-е место 
1 февраля

Плей-офф (Любляна)

Полуфиналы

Матч за 3-е место

Финал 

Ход матча: 1:0, 2:1, 2:4, 3:4, 3:6 (8.), 4:8, 5:10, 8:13, 10:14, 10:16 — 11:16, 11:18, 12:19, 15:19, 16:21, 18:21 (42.), 18:24, 19:25, 21:25, 21:27, 23:30, 25:30.

Бомбардиры

Символическая сборная 
 Вратарь —  Хеннинг Фриц
 Левый крайний —  Эдуард Кокшаров
 Правый крайний —  Вид Кавтичник
 Линейный —  Михаэль В Кнудсен
 Левый полусредний —  Никола Карабатич
 Правый полусредний —  Фолькер Цербе
 Разыгрывающий —  Ивано Балич

Итоговое положение

Квалификации 
Сборная Словении квалифицировалась на Олимпиаду-2004 (чемпион Европы Германия отобралась в Афины благодаря второму месту на чемпионате мира-2003). Призёры чемпионата Европы отобрались на чемпионат мира 2005 года. Команды, занявшие 1—5-е места, завоевали право участвовать на первенстве Европы-2006.

Ссылки 
 Официальный сайт
 ЕВРО-2004 на сайте Европейской гандбольной федерации 
 ЕВРО-2004 на сайте ehf-euro.com

Чемпионаты Европы по гандболу
2004 год в гандболе
Спорт в Словении в 2004 году
Чемпионаты Европы в Словении
Январь 2004 года
Февраль 2004 года
гандбол
Гандбол в Словении